Valmala (Itália) — comuna 
 Valmala (Espanha) — município 

Desambiguações de topônimos